El nombre Juan Larrea puede hacer referencia a:
 Juan Alberto Larrea (1993-), futbolista argentino.
 Juan Larrea (1782-1847), político argentino de origen catalán.
 Juan Larrea (1895-1980), poeta español.
 Juan Larrea Holguín (1927-2006), arzobispo ecuatoriano, miembro del Opus Dei.